Duke  signifie duc en anglais.
c'est une langue d'Océanie aux îles Salomon ;

Nom propre 
Duke peut renvoyer à :
 Duke Ellington, de son vrai nom Edward Kennedy Ellington, un pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz.
 Université Duke, une université de Caroline du Nord (États-Unis)
 Duke, l'appellation d'une gamme de modèles de moto du fabricant autrichien KTM (KTM 125 Duke, KTM 640 Duke II)
 Duke Records, une compagnie de disques indépendante américaine active de 1952 à 1973, devenue en 1953 une filiale de Peacock Records.

Pseudonyme

John Wayne, acteur américain.
, chanteur, auteur et producteur anglais.

Patronyme

 Angier Biddle Duke  (1915-1995), soldat et diplomate américain ;
 Charles Duke (1935-), astronaute américain ;
 David Duke (1950-), homme politique américain ;
 Geoff Duke (1923-2015), pilote de moto britannique ;
 George Duke (1946-2013), pianiste de jazz américain ;
 Hailey Duke (1985-), skieuse alpine américaine ;
 James Buchanan Duke (1856-1925), industriel américain ;
 Patty Duke (1946-2016), actrice américaine ;
 Richard Duke (1948-), basketteur australien ;
 John Duke Coleridge (1820-1894), barrister, juge et homme politique britannique ;
 Vernon Duke (1903-1969), compositeur et lyriciste d'origine russe, naturalisé américain ;
 William Mark Duke (1879-1971), prélat catholique canadien ;
 Winston Duke (1986-), acteur trinidadien ;
 Zach Duke (1983-), joueur de baseball américain.

Fiction 
 Duke est le patronyme de nombreux personnages de fiction de la série Shérif, fais-moi peur et de ses dérivés :
 Bo Duke, Luke Duke, Daisy Duke, Jesse Duke, etc.

Toponyme

 Duke, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
 Île Duke, île d'Alaska, aux États-Unis, dans l'archipel Alexandre
 Université Duke et Duke University Hospital, à Durham en Caroline du Nord (États-Unis).

Autres

 Duke Nukem, une série de jeux vidéo ;
 Duke, un album du groupe rock britannique Genesis.

Voir aussi 
 

Surnom
Patronyme anglais